Mur o paret, estructura vertical en arquitectura.
 MUR: en física, abreviació de moviment uniforme i rectilini.
 Castell de Mur, municipi del Pallars Jussà.
 Mur, antic municipi del Pallars Jussà, actualment integrat en el terme de Castell de Mur.
 La Baronia de Mur
 El castell de Mur